Марко Кана (; родился 8 августа 2002) — бельгийский футболист, защитник клуба «Андерлехт».

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной академии «Андерлехта». В апреле 2019 года подписал с «Андерлехтом» свой первый профессиональный контракт. В основном составе бельгийского клуба дебютировал 4 августа 2019 года в матче высшего дивизиона чемпионата Бельгии против «Руаяль Мускрон-Перувельз». 20 октября 2019 года забил свой первый гол за «Андерлехт» в матче против «Сент-Трюйдена».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Бельгии до 16, до 17, до 19 лет и до 21 года. В мае 2019 года был капитаном бельгийцев на чемпионате Европы для игроков до 17 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Андерлехта» 
 Профиль футболиста на сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Андерлехт»